Ovoo gurvel — вимерла ящірка пізньої крейди в Монголії. Це одна з найменших і найдавніших варанів. Його було описано в 2008 році. У черепі Овоо є пара з двох маленьких кісток, які не зустрічаються в жодної іншої ящірки.

Класифікація 
Ovoo — одна з багатьох пізньокрейдяних ящірок, що належать до групи під назвою Varanoidea. Особливості, що пов’язують його з цими ящірками, включають округлу морду та відсутність контакту між верхньою щелепою та лобовими кістками. Філогенетичний аналіз, проведений з його першим описом, помістив його в підродину варанових. Ovoo є найдавнішим відомим представником Varaninae. З інших монгольських вараноїдів Aiolosaurus був поміщений як базальний член Varanidae (родини, до якого належить Varaninae), а Cherminotus був поміщений до Lanthanotinae (ще одна підродина в Varanidae). За своїм віком Ovoo, Aiolosaurus, Cherminotus можуть бути представниками першої радіації варанів. Пізньокрейдові вараноїди Saniwides і Telmasaurus такі ж старі, як ці ящірки, і традиційно вважалися найдавнішими варанами, але в аналізі 2008 року вони були поміщені за межі родини варанів. Нижче представлена кладограма з аналізу:

Примітки 

Плазуни крейдового періоду